Такмичење у троскоку у мушкој конкуренцији на 10. Светском првенству у атлетици 2005. у Хелсинкију, Финска одржано је на Олимпијском стадиону  10. и 11. августа.

Титулу светског првака из Париза 2003. није бранио Кристијан Олсон из Шведске.

Земље учеснице 
Учествовала су 29 такмичара из 23 земље.

 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (2)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Листа рекорда у мушком троскоку пре почетка светског првенства 6. августа 2005. године.

Најбољи резултати у 2005. години 
Десет најбољих атлетичара сезоне у троскоку пре првенства (6. августа 2005), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2005.

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 10. августа 2005. године У 11:15. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 17,00 метара. Норму су прескочила 4 такмичара (КВ), а 8 се у финале пласирало преко резултата (кв).,,,

Финале 
Такмичење је одржано 11. августа 2005. године у 20:00.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2005. на сајту WA
 Резултати у троскоку на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2005.
Троскок на Светском првенству у атлетици на отвореном